Cavanaugh ist der Familienname folgender Personen:

 Carey Cavanaugh (* 1955), US-amerikanischer Diplomat
 Christine Cavanaugh (1963–2014), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Christopher Cavanaugh (* 1962), US-amerikanischer Schwimmer
 Dennis Miles Cavanaugh (* 1937), amerikanischer Eisenbahnmanager
 Hobart Cavanaugh (1886–1950), US-amerikanischer Schauspieler
 James M. Cavanaugh (1823–1879), US-amerikanischer Politiker
 John Joseph Cavanaugh (* 1945), US-amerikanischer Politiker
 Matt Cavanaugh (* 1956), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Michael Cavanaugh (* 1942), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Orlester Watson Cavanaugh (1939–2005), US-amerikanischer Schlagzeuger und Sänger
 Page Cavanaugh (1922–2008), US-amerikanischer Pianist
 Richard Cavanaugh (* 1948), US-amerikanischer Rennrodler

Cavanaugh  ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cavanaugh Bridge, in Brownstown, Indiana, ID-Nr. 07001280
 James Cavanaugh House, in Park City, Utah, ID-Nr. 84002246
 Cavanaugh-Zetek House, in Iowa City, Iowa, ID-Nr. 77000527

Siehe auch:
 Cavanaugh Lake
 Cavanagh
 Kavanagh
 Kavanaugh